

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 1 podstawowa
 Józefówek – przysiółek wsi Ostroszowice w woj. dolnośląskim, w pow. dzierżoniowskim, w gminie Dzierżoniów
 Józefówek – część wsi Ciotusza Nowa w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Susiec
 Józefówek – część wsi Grabowa w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Mniszków
 Józefówek – przysiółek w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Jedlińsk
 Józefówek – część wsi Wola Mielecka w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Mielec

Zobacz też 
 Józefów